Der Begriff Medieval (englisch für mittelalterlich) bezeichnet:
 die Musik der Mittelalterszene
 Medieval: Total War, Computer-Strategiespiel aus der Reihe Total War (2002)
 Medieval (Film), Action-Historien-Film von Petr Jákl (2022)